Tosana niwae ist ein Fisch aus der Familie der Fahnenbarsche (Anthiadidae), der im Südchinesischen Meer und im Süden des Ostchinesischen Meeres bis zum Süden Japans vorkommt.

Merkmale 
Die Fahnenbarschart wird 16 cm lang und hat einen langgestreckten, seitlich abgeflachten Körper, dessen Höhe mehr als 3,5-mal in der Länge enthalten ist. Die Kopflänge entspricht etwa der Körperhöhe. Das bis unterhalb der Mitte der Pupille reichende Maul steht schräg. Im Oberkiefer stehen die Zähne in zwei Reihen, die Zähne der äußeren sind konisch, die der inneren bilden ein bürstenartiges Band. An der Spitze des Oberkiefers befinden sich zwei Paare größere Fangzähne, zwei dieser Zähne sind nach unten gerichtet, die anderen beiden nach hinten und ins Maulinnere. Im Unterkiefer gibt es eine Zahnreihe und zwei Paare größere Fangzähne an der Spitze. Auch der Gaumen ist bezahnt. Die Zunge ist glatt. Der Winkel des Präoperculums ist abgerundet, der obere Ast des Präoperculums ist gesägt, der untere ist glatt. Der Kiemendeckel hat 3 Stacheln, von denen der mittlere am längsten ist. Die Kiemenrechen sind lang und schlank. Die Schuppen sind relativ groß und am Rand gesägt. Die Seitenlinie verläuft hoch, annähernd parallel zum Rückenprofil. Die Schwanzflosse ist tief gegabelt. Tosana niwae ist rosa gefärbt. Ein gelber Längsstreifen verläuft vom Auge bis auf die Schwanzflosse, ein weiterer von der Schnauze unterhalb des Auges bis zum Rand des Kiemendeckels. Im Unterschied zu allen anderen Fahnenbarschgattungen, deren Brustflossenstrahlen unverzweigt sind oder die oben und unten wenige unverzweigte Flossenstrahlen haben, während die übrigen verzweigt sind, sind bei Tosana nur wenige oben liegende Brustflossenstrahlen unverzweigt und alle anderen sind verzweigt. Dies gilt als Synapomorphie der Gattung.

 Flossenformel: Dorsale X/14–15; Anale III/7.

Lebensweise 
Da Tosana niwae in größeren, für Taucher nicht erreichbaren Tiefen (80 bis 220 m) lebt, ist über die Lebensweise der Art kaum etwas bekannt. Die bisherigen Funde erfolgten küstennah über schlammigen Böden.

Systematik 
Art und Gattung wurden 1906 durch die amerikanischen Ichthyologen Hugh M. Smith und Thomas E. B. Pope erstmals wissenschaftlich beschrieben. Die Gattung wurde nach der Provinz Tosa, die Art zu Ehren von H. Niwa, dem Direktor einer ichthyologischen Forschungseinrichtung in der Präfektur Kōchi benannt. Im Juli 2020 wurden zwei weitere Tosana-Arten beschrieben. Tosana dampieriensis kommt an der Westküste Australiens vor und Tosana longipinnis lebt an der Ostküste des Kontinents. Die Gattung Tosana ist zwar monotypisch, wie das folgende, vereinfachte Kladogramm zeigt, steht sie allerdings tief innerhalb der Gattung Pseudanthias, die dadurch paraphyletisch wird.

Einzelnachweise 

Fahnenbarsche
Anthiadidae